Eupholoe cirrata är en ringmaskart som beskrevs av Treadwell 1934. Eupholoe cirrata ingår i släktet Eupholoe och familjen Sigalionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cirrata